Kongens Nytorv – piazza di Copenaghen al termine dello Strøget
 Kongens Nytorv – stazione della metropolitana di Copenaghen